Effingham megye (Georgia)
Effingham megye (Illinois)